Гран-прі Франції 2021 (офіційно — Formula 1 Emirates Grand Prix de France 2021) — автогонка, сьомий етап чемпіонату світу Формули-1 сезону 2021 року, який пройшов 20 червня на трасі Поль Рікар.

Кваліфікація

Перегони

Положення у чемпіонаті після етапу 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Виноски

Примітки 

Гран-прі Франції
Звіти про Гран-прі сезону 2021 Формули-1
2021 у французькому спорті